Sammy Kibet ist der Name folgender Personen: 

* Sammy Kibet Kipkorir (* 1982), kenianischer Marathonläufer
 Sammy Kibet Rotich (* 1980), kenianischer Marathonläufer